Аматитлан (Гватемала) — город в Гватемале.
 Аматитлан (озеро) — озеро в Гватемале.
 Аматитлан (муниципалитет Веракруса) — муниципалитет в Мексике.
 Аматитлан (Веракрус) — город в Мексике, в штате Веракрус.